Amerikai Egyesült Államok
Fly (Ohio)
Fly (Tennessee)
 Dánia
Fly (Dánia)
 Pápua Új-Guinea
Fly (folyó)
egyéb
Fly (Dixie Chicks-album)
Fly (Blind Guardian-dal)
Fly (Nicki Minaj-dal)
Fly (Sugar Ray-dal)
Fly (Red Circle Comics)
Fly (énekes)